Christian Miniussi – ex tennista argentino
 Ferdinando Miniussi – calciatore italiano 
 Pietro Miniussi – ex calciatore italiano